{{Infobox tennis tournament event|2007|Abierto Mexicano Telcel|
| champ =  'Лурдес Домінгес Ліно Аранча Парра Сантонха
| runner =  Емілі Луа Ніколь Пратт
| score  = 6-3, 6-3
| before_name = Abierto Mexicano Telcel 2006, жінки, парний розряд
| after_name = Abierto Mexicano Telcel 2008, жінки, парний розряд
}}

Анна-Лена Гренефельд і Меган Шонессі були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Лурдес Домінгес Ліно і Аранча Парра Сантонха виграли титул, у фіналі перемігши пару Емілі Луа і Ніколь Пратт з рахунком 6-3, 6-3.

 Сіяні пари 

  Хісела Дулко /  Ешлі Гарклроуд (чвертьфінал)  Емілі Луа /  Ніколь Пратт (фінал)  Флавія Пеннетта /  Роберта Вінчі (півфінал)  Луціє Градецька /  Гана Шромова (1 коло)''

Сітка

Сітка

Посилання 

Abierto Mexicano Telcel 2007
Abierto Mexicano Telcel